La Cuarta Avenida o la Calle 9 puede referirse a:
Calle 9, estación de la línea de la Cuarta Avenida del Metro de Nueva York.
Cuarta Avenida, estación de la línea Culver del Metro de Nueva York.
Cuarta Avenida, calle en Manhattan, Nueva York.